Nærbø steht für:

 Nærbø (Hå), Gemeinde in Hå, Norwegen
 Nærbø (Rogaland), ehemalige Kommune in Rogaland, Norwegen
 Nærbø-Zugstation, Zugstation in Hå